SS26 oder SS 26 steht für:
 Strada Statale 26 della Valle d’Aosta, Fernstraße in Italien

SS-26 steht für:
 USS G-4 (SS-26), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy
 SS-26 Stone, russische Kurzstreckenrakete

SS26